Fortunes peut faire référence à :
 Fortunes, un téléfilm de Stéphane Meunier ;
 Fortunes, une série tirée du téléfilm ;
 Fortunes, un film de Parker Cross (2005).